Нуртай Борбиев (; 15 января 1947, с. Кызыл-Аскер, Кызыл-Аскерский район, Фрунзенская область, Киргизская ССР , СССР — 8 июня 2019, Бишкек, Киргизия) — советский и киргизский оператор, актёр, режиссёр, народный артист Киргизской ССР (1991).

Биография 

Окончил отделение кинорежиссуры Киргизского государственного института искусств им. Б.Бейшеналиевой.

С 1959 года — ассистент оператора студии «Киргизфильм».
С 1962 года снимает самостоятельно сюжеты киножурнала «Советская Киргизия», документальные ленты «В снегах Алая» (1964), «Манасчи» (1965, с А.Петровым), «Мыс Гнедого скакуна» (1966), «Сад» (1967), «Мурас» (1969, приз ВКФ—70 в Минске) и другие.

За операторскую работу в фильме Толомуша Океева «Потомок белого барса» на Берлинском международном кинофестивале получил «Серебряного медведя» за «художественное оформление фильма и выдающуюся режиссерскую разработку».

Фильмография 
Актер:
1967 «Материнское поле», Аширалы
1972 «Улица», Джали

Оператор:
1964 «В снегах Алая»
1965 «Манасчи» (совм. с А.Петровым)
1966 «Мыс Гнедого скакуна»
1967 «Сад»
1969 «Мурас» (приз Всесоюзного кинофестиваля—70 в Минске)
1973 «Водопад»
1980 «Деревенская мозаика»
1984 «Потомок белого барса»
1986 «Миражи любви» (СССР, Сирия)
1990 «Манкурт» (СССР, Турция, Ливия)
1991 «Азиат»
1993 «И увидел во сне» (оператор, актер)

Режиссер:
1990 «Кто ты, Элли?»
1994 «Манас 1000»

Сценарист:
1990 «Выстрел в степи»

Награды и звания 
 Медаль «Данк» (2001).
 Народный артист Киргизской ССР (1991). 
 Заслуженный работник культуры Киргизской ССР (1979).
 Лауреат Государственной премии Республики Кыргызстан имени Токтогула. 
 Почетная грамота Госкино СССР (1967) 
 Значок «Отличник кинематографии СССР» (1967) 
 Грамота Верховного Совета Киргизской ССР (1969) 
 Почетная грамота Верховного Совета Киргизской ССР (1975)

Примечания

Источники 
 https://www.km.ru/kino/encyclopedia/borbiev-nurtai
 https://saat.kg/2019/06/10/nekrolog-kyrgyzstandyn-el-artisti-nurtaj-borbiev-82-zhash-kuragynda-d-jn-d-n-kajtty/

Народные артисты Киргизской ССР
Заслуженные работники культуры Киргизской ССР